Алахис (, ) — мужское имя. Известные носители:
 Алахис I — герцог Брешии (последняя треть VI века)
 Алахис — герцог Тренто и Брешии, король лангобардов в 689 году